Slovan – popularna nazwa dla klubów sportowych w Czechach, Słowenii i na Słowacji
 Slovan Bratysława
 Slovan Liberec
 Slovan Ústečtí Lvi
 ND Slovan